Mary Jane — устоявшееся выражение в английском языке наподобие Silly Billy, обозначающее девушку-простушку. Также может означать:

Мэри Джейн Уотсон — персонаж комиксов о Человеке-Пауке, его лучшая подруга компании Marvel.
 Мэри Джейн Трумэн — сестра 33 президента США Гарри Трумэна.
Рэтбан, Мэри Джейн — американская ученая-зоолог.
Мэри Джейн Уэст — американская актриса.
Мэри Джейн Сикол — ямайская медсестра, участвовавшая в Крымской войне.
Келли, Мэри Джейн — проститутка, погибшая от рук Джека Потрошителя.
Блайдж, Мэри Джей — американская певица в жанрах R&B, соул и хип-хоп.
Mary Jane — песня американской треш-метал-группы Megadeth.
MaryJane — российская рэп-группа.
What’s the New Mary Jane — песня, написанная Джоном Ленноном.
 Mary Jane - песня группы "The Moon".
Быть Мэри Джейн — американский телесериал.
Злоключения Мэри Джейн — английский короткометражный художественный фильм Джорджа Альберта Смита.
Mary Jane — название классической английской женской обуви. 
 Мери Джейн Моркан — персонаж повести Мёртвые Джеймса Джойса.
 жаргонное название марихуаны в англоязычных и испаноязычных странах.
 название коктейля и марки конфет.
Мэри Джейн — песня Латвийской рок-группы «Гравис».

Мэри Джейн- персонаж детектива: "Тайна школы Приквилоу"